The Box (televisiezender), een voormalige Nederlandse televisiezender
 The Box (2003), een film uit 2003
 The Box (2007), een film uit 2007
 The Box (2009), een film uit 2009
 The Box (Orbital), een muzieknummer van Orbital uit 1996
 The Box (Roddy Ricch)

Zie ook 
 Box (doorverwijspagina)